Österklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Österklobben, Kristinestad, Österbotten, 
 Österklobben (Geta, Åland), 
 Österklobben (Brändö, Åland),

Se även
Österkobban
Österkobben
Österkläppen